Isolesi – abitanti di Isola (Bene Vagienna)
Isolesi – abitanti di Isola del Cantone
Isolesi – abitanti di Isolabona